Szczawin ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Szczawin (Goworowo), Dorf der Gmina Goworowo im Powiat Ostrołęcki der Woiwodschaft Masowien
 Szczawin (Nowe Miasto), Dorf der Gmina Nowe Miasto im Powiat Płoński der Woiwodschaft Masowien
 Szczawin (Strzelin), Dorf der Gmina Strzelin in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Szczawin (Zgierz), Dorf der Gmina Zgierz in der Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:
 Szczawin Kościelny, Woiwodschaft Masowien